Враг государства ():

 Enemy of the State — седьмой студийный альбом рэпера C-Bo, выпущенный 11 июля 2000 года. 
 «Враг государства» — американский боевик 1998 года, снятый Тони Скоттом.
 «Враг государства» — первый эпизод седьмого сезона американского драматического телесериала «Родина», и 73-й во всём сериале. 
 «Враг государства № 1» — остросюжетный фильм, основанный на подлинной истории легендарного французского преступника Жака Мерина.
 «Враг государства № 1: Легенда» — вторая часть дилогии, основанной на истории легендарного французского преступника Жака Мерина.

См. также 
 
 
 Enema of the State